Богда́н Миха́йлович Беню́к (; род. 26 мая 1957, Бытков, УССР, СССР) — советский и украинский актёр театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины (1996). Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва. Заместитель председателя ВО «Свобода» по связям с украинцами за рубежом.

Биография 
Богдан Бенюк родился 26 мая 1957 года в пгт Бытков Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Окончил в 1978 году Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В 1978—1980 годах работал в киевском Театре юного зрителя.

С 1980 года — актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве, на протяжении ряда лет — в числе ведущих.

В 1989—1994 гг., не прекращая работу в театре, Богдан Бенюк работал старшим преподавателем в государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Вёл несколько развлекательных телепрограмм — «Шоу одинокого холостяка» на Первом национальном канале и «Белая ворона» на канале «1+1».

Вместе с Анатолием Хостикоевым и Мирославом Гринишиным является соучредителем .

По политическим взглядам примыкает к украинским националистам, является членом ВО «Свобода», от которой выдвигался кандидатом в депутаты (см. Первая пятёрка списка ВО «Свобода» на парламентских выборах на Украине 2007 года). С 2010 года — депутат Киевского облсовета. Стал народным депутатом Украины 7 созыва после успешных для ВО «Свобода» парламентских выборов 2012 года.

После смены власти на Украине в 2014 году, 18 марта 2014 года, Бенюк вместе со своими коллегами по партии «Свобода», в том числе депутатом Верховной Рады Игорем Мирошниченко, с применением физической силы заставил написать заявление об увольнении руководителя Национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова. Возмущение Бенюка вызвано показом празднования в России по поводу присоединения Крыма. Действия членов партии ВО «Свобода» были осуждены как со стороны общественности Украины, так и со стороны премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Более тридцати народных и заслуженных артистов Украины подписали письмо в котором они считают, что со стороны Бенюка было бы честным поступком, если бы он попросил снять с себя звание народного артиста Украины. 27 марта 2014 года Бенюк попал в опубликованный на сайте парламента Крыма список  лиц, пребывание которых на территории Крыма является нежелательным. Бенюк, прокомментировав избиение Пантелеймонова 31 марта 2014 года, отказался сложить мандат. 4 апреля 2014 года Бенюка на собственном творческом вечере под выкрики «Сдавай мандат!» пятеро человек  пытались забросать гнилыми помидорами.

В 2015 году избран депутатом Киевского городского совета от ВО «Свобода».

Семья 
 Старший брат — Пётр Бенюк, Народный артист Украины.
 Женат, имеет двух дочерей и сына.

Театральные работы

Национальный театр драмы имени Ивана Франко 

В театре им. Ивана Франко сыграл около 50 ролей
 «Викентий премудрый» Я. Стельмаха — Вика и Онисим
 «Гибель эскадры» А. Корнейчука — юнга
 «Фараоны» А. Коломиец — Павлик
  — «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира; реж. Валентин Козьменко-Делинде — Пила
 «Прощание в июне» А. Вампилова; реж. Валентин Козьменко-Делинде — комсорг
  — «Моя профессия — сеньор из высшего общества» Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи; реж. Владимир Оглоблин — Роберто / Велутто
 «Конотопская ведьма» Богдан Жолдак — Левурда / второй кум
 «Благочестивая Марта» Т. Молина; реж. Владимир Оглоблин — Пастрана
 «Смех и слёзы» С. Михалкова — Патисоне
 «Регион» М. Зарудный — солдатик
  — «Трибунал» А. Макаёнка — Терешко Колобок
 «Дикий Ангел» А. Коломийца; реж. Владимир Оглоблин — Виля
 «Фронт» А. Корнейчука — Печёнка
 «Удалой молодец — гордость Запада» Дж. Синг — Кристи Мегон
 «Ливень» А. Коломийца — Славко
 «Бронзовая фаза» М. Зарудный — жених
 «Бунт женщин» Н. Хикмета и В. Комиссаржевской — самурай
  — «Энеида» И. Котляревского; реж. Сергей Данченко — Эвриал / Охрим
 «Двенадцать месяцев» С. Маршака — Дед Мороз
 «Последне представление» Мюллера — Бенито Муссолини
 «Кабанчик или Возле моря» В. Розова — юноша
 «Аукцыон» М. Гараева — парикмахер
  — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова; реж. Ирина Молостова — Кот Бегемот
 «День рождения кота Леопольда» А. Хайта — Серый мышонок
 «Рождественская ночь» Н. Гоголя — Чёрт
 «Момент» В. Винниченко — Искренний
  — «Тевье-Тевель» Г. Горина; режиссёры Сергей Данченко и Дмитрий Чирипюк — Мотл
 «Царь Плаксий и Лоскотон» В. Симоненко — Плаксий
  — «Белая ворона» Ю. Рыбчинского и Г. Татарченко; реж. Сергей Данченко — Король Франции
 «Вий» Н. Гоголя — Горобец
 «Сто тысяч» И. Карпенко-Карого — Калитка
 «Лесная песня» Л. Украинки — Тот, кто плотины рвёт
 «Талан» М. Старицкого — Юркович
 «Крошка Цахес» Я. Стельмаха — Цахес
  — «Швейк» Я. Гашека; режиссёры Гринишин, Мирослав и Андрей Жолдак — Швейк
 1999 — «Любовь в стиле барокко» Я. Стельмаха; реж. Сергей Данченко — Онисим  — «Брат Чичиков» Н. Садур по «Мёртвым душам» Н. Гоголя; реж. Александр Дзекун — Собакевич «Последний Дон Кихот» М. и С. Дяченко — Санчо Панса  — «Пигмалион» Дж. Шоу; реж. Сергей Данченко — Элфрид Дулитл  — «Отелло» У. Шекспира; реж. Виталий Малахов — Яго  — «Сентиментальний круиз» Тамары Кандалы; реж. Пётр Ильченко — Ян «Эзоп» Г. Фигейредо — Эзоп  — «Легенда про Фауста» по мотивам сочинений Шписа, Марло и Гейсельбрехта; режиссёр Андрей Приходько — Каспер  — «Женитьба» Н. Гоголя; реж. Валентин Козьменко-Делинде — Кочкарёв  — «Буря» У. Шекспира; реж. Сергей Маслобойщиков — брат короля Алонзо Стефано / Антонио / ключник-пьяница / Юнона
  — «Фредерик или Бульвар преступлений» Э. Шмитта; реж. Юрий Кочевенко — Арель
 «Жона есть Жона» по мотивам рассказов А. Чехова — муж
 «Райское дело» И. Малковича — Иван
  — «Чайка» А. Чехова; реж. Валентин Козьменко-Делинде — Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина.
  — «Ричард III» У. Шекспира; реж. Автандил Варсимашвили — герцог Глостер — брат короля, потом король Ричард III

 Театральная компания «Бенюк и Хостикоев» 
Богдан Бенюк занят в каждом спектакле театральной компании:
  — «Сеньор из высшего общества» Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи; реж. Анатолий Хостикоев — Антонио — Велутто
  — «О мышах и людях» Дж. Стейнбека; реж. Виталий Малахов — Джордж
  — «Белая ворона» Ю. Рыбчинского и Г. Татарченко; реж. Анатолий Хостикоев — Кошон / Шут / Кардинал Винчестерский
  — «Задунаец за порогом» по мотивам оперы С. Гулак-Артемовского; реж. Анатолий Хостикоев — Иван Карась
  — «Люкс для иностранцев» Девида Фримана — Клод Филби

Другие театры 
  — «Не боюсь серого волка» Э. Олби; режиссёр А. Жолдак (Киевский академический Молодой театр)
 «Яго»; реж. Виталий Малахов
  — «Сто тысяч» И. Карпенко-Карого; реж. Виталий Малахов — Калитка (Театр на Подоле)

 Фильмография 

 Актёрские работы 
 — — Телефон полиции — 110
  — Волны Чёрного моря — Чабан, вестовой Пети Бачея  — Аты-баты, шли солдаты — Крынкин  — Праздник печёной картошки
  — Дипломаты поневоле
 1978 — Сапоги всмятку
 1978 — Подпольный обком действует — Андрей Коровин  — Жнецы
 1979 — Смотрины — Эдик Грунько, муж Светланы  — Крупный разговор (фильм) — Гойда  — Они были актёрами — абитуриент  — Женские радости и печали — Юлий Дубровин  — Миргород и его обитатели — Антон Прокофьевич Голопузь (озвучивал Виктор Ильичёв)
 1983 — Счастье Никифора Бубнова — Очеретин  — Затерянные в песках (фильм)
  — Как молоды мы были (фильм)
  — Жил-был Шишлов (фильм) — Пасынков 1987 — Филёр — дворник 1987 — Голый — матрос на судне  — Дама с попугаем — Жора 1988 — Дорога в ад — Павел 1988 — Каменная душа — Кудиль 1988 — Любовь к ближнему — муж  — Имитатор — майор Костюкоев 1990 — Ведьма — сотник Забрёха 1990 — Сэнит зон — первый стрелочник  — Верный Руслан (История караульной собаки)
 1991 — Из жития Остапа Вишни — архангел Михаил 1991 — Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков — клоун Коко 1991 — Кому вверх, кому вниз — Чиж  — Выстрел в гробу — Роман, хозяин автомастерской 1992 — Ради семейного очага — Грицько, денщик капитана Ангаровича 1992 — Сорочка со стёжкой — нетронутый  — Бравые парни — Скелет, подполковник 1993 — Золотой цыплёнок — Барсук 1993 — Фучжоу — Горелый  — Москаль-чародей — Лихой, солдат 1995 — Объект «Джей» — Богдан  — Седьмой маршрут
  — Чёрная Рада (Украина) — Михайло Черевань  — Завтра будет завтра — подкупленный начальник милиции  — Утёсов. Песня длиною в жизнь — Леонид Утёсов  — Когда её совсем не ждёшь — Петро 2007 — Ликвидация — Леонид Утёсов  — Таинственный остров — полоумный 2010 — Кандагар — Роман Вакуленко, бортинженер  — Охотники за бриллиантами — Пиценко, капитан милиции  — Урсус (Германия-Грузия) — Фома Гоголь 2012 — Ангелы войны (телесериал, Украина) — Мирон Швец, сельский староста  — Мы из джаза 2
 2013 — Иван Сила
 2018 — Тайный дневник Симона Петлюры — Михаил Грушевский 2018 — «Лайко: Цыган в космосе» / Lajkó - Cigány az ürben (Венгрия) — Леонид Ильич Брежнев
 2019 — Тарас. Возвращение

Озвучивание мультфильмов 
  — Капитошка — волчонок
  — Дождик, дождик, пуще!
  — Миколино богатство — Микола
  — Девочка и зайцы
  — Три панька — текст читает
  — Как бабочка изучала жизнь — текст читает
  — Синяя шапочка — текст читает

Признание и награды 
 1988 — Заслуженный артист Украинской ССР
 1996, 30 октября — Народный артист Украины
 1998 — лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко
 2007, 18 января — кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени
 2008, 3 марта — лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за спектакль «О мышах и людях» (театральная компания «Бенюк и Хостикоев»)
 2010, 27 марта — кавалер ордена «За заслуги» ІІ степени
 2017, 24 августа — кавалер ордена «За заслуги» І степени

Политические взгляды 

По мнению СМИ, Богдан Бенюк, в отличие от большинства своих однопартийцев, тщательно подбирает слова и старается максимально обойти острые углы. 

В 2012 году критически отзывался об украинцах: «... мы нация предателей и тех, кто ищет самое тёплое место»

При этом он считал допустимым использования слова «жид» по отношению к евреям как исторически сложившегося этнонима: «Дело в том, что это слово бытовало всегда у украинского народа и никто его не запрещал. И если оно будет употребляться в украинской среде, значит, оно украинское слово».

В феврале 2022 года выступил с резкой критикой и осуждением вторжения России на Украину.

Примечания

Ссылки 
 Богдан Бенюк — официальный сайт
 Сайт про Богдана Бенюка
 Богдан Бенюк на сайте театра Франка (укр.)
 Богдан Бенюк на сайте Театр на Подоле
 Богдан Бенюк (Народный депутат Украини VII созыва) на сайте Верховной Рады Украины (укр.)
 Бенюк: Националисты в новой Раде должны контролировать СБУ.
 Главная роль Богдана Бенюка. Как Капитошка превратился в киевского нациста.
 facebook

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киевский театр им. И. Франко
Лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Лауреаты премии «Киевская пектораль»
Члены партии «Свобода»
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Участники Евромайдана
Депутаты Киевского городского совета
Депутаты Киевского областного совета
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»